Drăgănești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Drăgănești (Bihor)
 Drăgănești (Galați)
 Drăgănești (Neamț)
 Drăgănești (Prahova)